

Населені пункти та їхні частини
 Здуново — село в гміні Залуський Плонського повіту Мазовецького воєводства
 Здуново — село в гміні Піш Піського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Здуново — частина міста Щецин в Західнопоморському воєводстві

Примітки